NGC 4511 (другие обозначения — MCG 10-18-63, ZWG 293.27, SBS 1229+567, PGC 41560) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4511
Большая Медведица (созвездие)